Greatest Hits är ett samlingsalbum av Take That från 1996. Förutom deras egna hitlåtar finns Bee Gees-covern How Deep Is Your Love med.

Greatest Hits
 How Deep is Your Love 
 Never Forget
 Back for Good
 Sure
 Love Ain't Here Anymore
 Everything Changes
 Babe
 Relight my Fire
 Pray
 Why Can't I Wake Up With You
 Could It Be Magic
 A Million Love Songs
 I Found Heaven
 It Only Takes A Minute
 Once You've Tasted Love
 Promises
 Do What You Like
 Love Ain't Here Anymore (US Version)

Album av Take That
Brittiska samlingsalbum
Take That
Samlingsalbum 1996
Album certifierade guld av IFPI Sverige